Molekulska formula C10H14N2O ima više značenja:

 Bupikomid
 Epiboksidin
 Niketamid